Хоја де Луна има више значења:

 Хоја де Луна (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Хоја де Луна (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику